Traversi ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Traversi (1937–1991), schweizerische Schlagersängerin
 Antonio Maria Traversi (1765–1842), italienischer Kurienerzbischof und Naturforscher
 Gaspare Traversi (1722/3–1770), italienischer Maler
 Marisa Traversi (* 1934), italienische Schauspielerin